Barwy walki – powieść Mieczysława Moczara z 1962 roku
 Barwy walki – ekranizacja powieści Mieczysława Moczara z 1964 roku